Albino Bich – sciatore di pattuglia militare italiano
 Edoardo Bich – politico italiano
 Emanuele Bich – medico, politico e professore universitario italiano
 Marcel Bich – imprenditore italiano naturalizzato francese